Als Alberttheater wird in Kurzform eines der beiden Theater bezeichnet:

 Albert-Theater (Dresden) oder
 König Albert Theater in Bad Elster.